Села:
 Онишківці — Рівненська область, Дубенський район
 Онишківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Онишківці — Хмельницька область, Шепетівський район